Administración Nacional de Puertos steht für:

 Administración Nacional de Puertos (Bauwerk), Sitz der Nationalen Hafenverwaltung Uruguays
 Administración Nacional de Puertos (Organisation), nationale Hafenverwaltung Uruguays